Малые Туваны — название населённых пунктов:

Россия 
 Малые Туваны — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Малые Туваны — деревня в Шумерлинском районе Чувашии.